Selattin Ateş is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken en wordt gespeeld door Cahit Ölmez. Hij wordt meestal aangesproken als "Sel".

Seizoen 1 
Selattin Ateş is van Turkse origine en rijdt als motard steeds samen met Ben Vanneste. In de 6e aflevering wordt Selattin ondervraagd door D.I.T., na een ongeval bij de ontruiming van een kraakpand. Selattin groeit steeds dichter toe naar Merel, de zus van Ben, en ze beginnen een relatie, tot grote ergernis van Ben. Deze wenst niet meer met Selattin te rijden waardoor Selattin gedurende twee afleveringen Raymond als partner krijgt.

Seizoen 2 
Tussen Merel en Selattin gaat het steeds minder goed, en er komt een einde aan hun relatie. Tegen het einde van het seizoen loopt Selattin zijn ex-vriendin Caro tegen het lijf. Hij weet echter niet "wat hij voor Caro voelt".

Seizoen 3 
Na een nachtelijke wegcontrole ontfermt Selattin zich over Nico, een jongen zonder moeder en wiens vader hem aan zijn lot overlaat. Het lijkt de goede kant op te gaan met Nico maar na een tijdje loopt het toch terug mis. Wanneer Nico samen met zijn compagnon een restaurant overvalt, betrappen Selattin en Ben hem. Nico bedreigt Ben, Ben trekt daarbij zijn wapen en schiet Nico neer. Selattin is woedend maar weet diep van binnen dat Ben nooit zou schieten zonder reden.

Seizoen 4 
Selattin heeft het team verlaten in afwachting van de uitslag van een sollicitatie naar de functie van chef van het O.B.T.-team (Overlastbestrijdings- en BeschermingsTeam). Ook zijn partner Ben heeft naar deze functie gesolliciteerd, maar commissaris Vanbruane kiest Selattin uit. Na een paar afleveringen belt Selattin met Ben, omdat hij nog een functie vrij heeft in het team en vraagt of Ben die wil vervullen.

Ates, Selattin